Kirill Andreïevitch Petrov - en russe :  (né le  à Kazan en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute avec les Ak Bars Kazan en Superliga. Il est choisi en 2008 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York en , en . Il remporte la Coupe Gagarine 2009 et 2010. Le , il est échangé au Iougra Khanty-Mansiïsk en retour d'un choix de cinquième ronde lors du Repêchage d'entrée dans la KHL 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part à la Super Serie Subway en 2009. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge. Il honore sa première sélection avec la Russie A le  face à la Finlande lors de la Coupe Karjala.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans
 2008 : élu dans l'équipe type.
 2008 : élu meilleur attaquant.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan || Superliga|| 9|| 1|| 1|| 2|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan || Superliga || 47|| 4|| 6|| 10|| 54|| 8|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2009-2010 || Ak Bars Kazan || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3|| 0|| 1|| 1||0 
|-
| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa Liga || 22|| 7|| 13|| 20|| 48|| 13|| 12|| 7|| 19|| 24
|-
|2009-2010 ||Bars || MHL || 4|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 47|| 8|| 11|| 19|| 20|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 52|| 16|| 13|| 29|| 8|| 12|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 47|| 12|| 8|| 20|| 26|| 18|| 4|| 1|| 5|| 6
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 14|| 15|| 29|| 29|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2014-2015|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 47|| 5|| 10|| 15|| 41|| 17|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 2015-2016|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 13|| 1|| 4|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HK CSKA Moscou || KHL || 15 || 2 || 1 || 3 || 4 || 17 || 4 || 2 || 6 || 22
|-
| 2016-2017|| HK CSKA Moscou || KHL || 53 || 20 || 17 || 37 || 22 || 10 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 45|| 9|| 19|| 28|| 26|| 20|| 4|| 6|| 10|| 16 
|-
| 2018-2019 || Avangard Omsk || KHL || 57|| 8|| 15|| 23|| 15|| 11|| 2|| 1|| 3|| 2 
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL ||52 || 13 || 18 || 31 || 26 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 48 || 15 || 12 || 27 || 16 || 15 || 6 || 3 || 9 || 6
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 45|| 11|| 8|| 19|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2007 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| 2|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 5|| 2|| 7|| 6|| -2||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 4|| 6|| 10|| 6|| +7|| align="left"|Sixième de l'élite
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 4|| 5|| 0|| +1|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en avril 1990
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk